Ратта — река в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа России. Начинается в болоте Паракаегантуй-Куй. Устье реки находится в 970 км по левому берегу реки Таз на высоте 49 метров над уровнем моря. Длина реки составляет 246 км, площадь водосборного бассейна — 3470 км².

Напротив устья Ратты, на правом берегу Таза, расположено село Ратта.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Таз, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Таз.

Код объекта в государственном водном реестре — 15050000112115300063983.

Притоки 
 Лаканоккылькикэ (правый)
 Тюмылькикэ (правый)
 Сокылькикэ (правый, в 58 км от устья)
 Терылькикэ (правый)
 Вэркы-Кэлькы (левый, в 74 км от устья)
 Куталькикэ (правый)
 Мачипорылькикэ (правый)
 Кыпа-Кэлькы (левый, в 85 км от устья)
 Пюлькы (правый, в 96 км от устья)
 Тюнампылькы (правый, в 107 км от устья)
 Сяпылькикэ (правый)
 Ираткы (правый, в 137 км от устья)
 Малая Оленья (левый)
 Большая Оленья (левый, в 149 км от устья)
 Санькина (левый, в 155 км от устья)
 Крутая (правый)
 Пихтовая (левый, в 184 км от устья)
 Топкая (правый, в 199 км от устья)
 Сборная (правый)
 Горелая (правый)
 Раттасоим (левый)

Примечания 

Притоки Таза
Реки Красноселькупского района